143. længdegrad kan henvise til:

 143. vestlige længdekreds
 143. østlige længdekreds